Le sigle UAS peut signifier :
 Upstream Activator Sequence, en biologie moléculaire.
 University of Alaska Southeast, l'université de l'Alaska du Sud-Est.
 Union Athlétique Saverdunoise, une équipe de rugby de la ville de Saverdun, dans le sud de la France. 
 USB Attached SCSI, le protocole UAS est une norme pour le bus USB à l'état de brouillon. Elle est équivalent au Serial Attached SCSI pour le SATA. Elle permet d'utiliser des commandes SCSI sur le bus USB
 Unité & Actions Syndicale, tendance de l'UNEF.
 Unmanned Aircraft System (littéralement : « système d'aéronef sans humain à bord »), un terme anglais pour désigner un système de drone, dans le domaine de l'aviation.